Ниме́т Озле́м Тюра́й (; 11 сентября 1981, Измир, Турция) — турецкая .

Биография и карьера 
Нимет Озлем Тюрай родилась 11 сентября 1981 года в Измире (Турция), где получила начальное и среднее образование. В 1999 году она брала уроки театра и пения у Фикира Лафчиоглу для сдачи театральных экзаменов. В 2000 году поступила на театральный факультет Университета Анкары, который окончила в 2004 году.

Тюрай начала играть в театре в юном возрасте и приняла участие во многих спектаклях Театральной мастерской Измира Каршияка. Она давала уроки актёрского мастерства и ставила спектакли в Ассоциации защиты беспризорных детей. В 2001 году Тюрай основала театральную группу Mahşer-i Cümbüş вместе с пятью друзьями, с которыми она познакомилась во время учёбы в университете. В настоящее время преподаёт театральное искусство в частном колледже.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Турции
Театральные педагоги